Mănăstirea Crasna este o mănăstire ortodoxă din România situată în comuna Crasna, județul Gorj, întemeiată în anul 1636 de marele pitar Dumitru Filișanu.

Note

Bibliografie
 România - Harta mănăstirilor, Amco Press, 2000

Legături externe 
 Manastirea Crasna, 12 iunie 2012, CrestinOrtodox.ro
 Amprente ale spiritualității noastre - Mănăstirea Crasna , 16 aprilie 2003, Revista Magazin

Mănăstiri din județul Gorj